Isomunkia är ett släkte av svampar. Isomunkia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Isomunkia